Die Kinder- und Jugendwahl U18 ist eine deutsche Initiative zur Förderung der politischen Bildung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Sie findet seit 2001 auch auf Landesebene statt. Seitdem haben bis August 2019 insgesamt 15 Wahlen stattgefunden, einige Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt.

U18-Landtagswahlen in Baden-Württemberg

U18-Landtagswahlen in Bayern 
Die Landtagswahl in Bayern fand am 5. Oktober 2018 statt.

U18-Abgeordnetenhauswahlen Berlin

U18-Landtagswahlen in Bremen 
Die Bürgerschaftswahl in Bremen fand am 18. Mai 2019 statt.

Am gleichen Tag fanden auch die U18-Europawahlen statt.

U18-Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern

U18-Landtagswahlen in Niedersachsen

U18-Landtagswahlen in NRW

U18-Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 
Gewählt werden konnte am 5. März 2021 in 3 Wahllokalen in Kaiserslautern.

U18-Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 
Gewählt werden konnte vom 21. bis zum 28. Mai 2021. In 72 Wahllokalen gaben insgesamt 2.297 Personen einen Stimmzettel ab, 41 Stimmen waren ungültig.

U18-Landtagswahlen in Sachsen 
Die Landtagswahlen in Sachsen fanden im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 23. August 2019 statt. In 219 Wahllokalen konnten die Kinder und Jugendlichen ihre Stimme abgeben.

Am 28. August 2019 wurden die offiziellen Ergebnisse bekannt gegeben.

Einzelnachweise 

Politische Bildung
Landtagswahl in Deutschland
Jugendorganisationen
Bildungspolitik (Deutschland)
Pädagogische Methode/Lehre